Патро́кл Менети́д ( или , , букв. «слава отца») — в древнегреческой мифологии сын Менетия и Сфенелы (либо Периопиды; либо, по Филократу, Полимеды; либо Филомелы), верный друг (согласно ряду источников - также любовник) Ахилла.

Жизнь Патрокла 

В детстве, играя в кости, Патрокл случайно убил приятеля. Это происшествие вынудило мальчика вместе с отцом бежать из родного города во Фтию. Там у Менетия был друг Пелей, с которым отец Патрокла участвовал в походе аргонавтов. Этот Пелей очистил юного Патрокла от убийства.

А рос и воспитывался он в Фтие, вместе с Ахиллом, сыном Пелея. Юноши были неразлучны и привязаны друг к другу всю жизнь, вплоть до смерти Патрокла. Герой сопровождал Ахилла на охоте и на войне, оба воспитывались кентавром Хироном. Часто Ахиллесса и Патрокла рассматривают как любовников, чья привязанность друг к другу сохранилась и в царстве Аида.

Патрокл сопровождал Ахилла во время похода на Трою и привел под стены города пятьдесят кораблей. Вместе с Ахиллесом герой участвовал в сражении на Тевфрантских полях против Аида, был ранен. Иллюстрацией к этой войне можно считать характерные изображения на посуде, где Ахилл перевязывает или лечит рану Патрокла.

В ходе Троянской войны Патрокл сопровождал Ахилла и сражался бок о бок с ним. Когда микенский царь Агамемнон нанес Ахиллу оскорбление и тот перестал принимать участие в сражениях на стороне греков, Патрокл вышел из войны вместе с ним. Через некоторое время положение греков стало скверным, однако оскорбленный Ахилл не вступил в бой сам.

Вместо него на помощь грекам пришел Патрокл, который надел доспехи Ахилла. Ахилл отправил воинов в бой во главе с Патроклом, когда увидел, что троянцы подожгли ахейские корабли. Однако это по-прежнему была недостаточно веская причина, чтобы Ахилл забыл гнев на Агамемнона и сам вступил в сражение. Патрокл оттеснил троянцев от лагеря греков и потушил горящие корабли. Гомер в «Илиаде» утверждает, что Патрокл убил 26 троянцев, но некоторые авторы «засчитывают» герою в два раза большее количество трупов. Сражался один на один с Сарпедоном, убил его ударом копья в грудь. Убил Кебриона, возницу Гектора. Бился с Гектором за тело Сарпедона.

Патрокл трижды успешно атаковал войско противника под стенами Трои, но во время четвертого сражения был убит. Первый удар герою нанес бог Аполлон, выступавший на стороне троянцев. Затем троянец Евфорб ударил героя в спину копьем, а Гектор добил Патрокла смертельным ударом копьём в пах и затем снял с героя доспехи и оружие Ахиллеса.

Среди греков, защищавших тело павшего Патрокла, был Менелай, младший брат Агамемнона. Он убил Евфорба и забрал у него щит, который позже посвятил в храм Аполлона.

Согласно завещанию Ахиллесса, его прах был похоронен в одной золотой урне с прахом Патрокла. В источниках многократно указывается на гомосексуальный характер связи между Ахиллом и Патроклом. В Аиде его тень неразлучна с Ахиллом.

Объекты, названные в честь Патрокла 
В честь Патрокла назван астероид (617) Патрокл, открытый в 1906 году.

Название «Патрокл» также носил бриг флота Российской империи, спущенный на воду в 1831 году, исключён из списков флота в 1845 году. В свою очередь, в честь брига названа бухта Патрокл во Владивостоке, в заливе Петра Великого.

Киновоплощения 
Актёр кино Гаррет Хедлунд в фильме «Троя» (2004). В фильме Патрокл показан моложе Ахиллеса, хотя согласно мифологии был старше его. Также в фильме он повёл мирмидонян в бой без ведома Ахиллеса.

Актёр Лемоганг Тсипа в сериале «Падение Трои» (2018). В фильме Патрокл и Ахилл темнокожие.

Примечания

Литература 
 
 Lowenstam S. The Death of Patroklos: A Study in Typology. // 1981.
Миллер М.  // 2011

См. также 

 Илиада
 Автомедонт

Герои древнегреческих мифов
Участники Троянской войны
Мифы Фессалии
Гомоэротические мотивы в древнегреческой мифологии